Делия Маргарита Касанова Мендиола () (4 ноября 1948, Поса-Рика-де-Идальго, Веракрус, Мексика) — мексиканская актриса театра и кино.

Биография 
Родилась 4 ноября 1948 года в Поса-Рике-де-Идальго. После окончания средней школы переехала в Мехико и поступила в институт INBA. Дебютировала как театральная актриса, а спустя несколько лет, с 1972 года как актриса кино и телесериалов и с тех пор снялась в 56 работах. Победительница премий ACE, People en Español, TVyNovelas и Серебряной премии Ариэль.

Фильмография

Теленовеллы и многосезонные ситкомы 
 La doble vida de Estela Carrillo (2017) .... Herminia  
 Su nombre era Dolores... La Jenni que yo conocí (2017) .... Madre de Pete Salgado (4 capítulos)
 Как говорится (с 2011-; снялась в 2016 году) .... 1 episodio
 Lo imperdonable (2015) .... Matilde
 Роза Гваделупе (с 2008-; снялась в 2014 году) .... 1 episodio
 La fuerza del destino (2011) .... Carlota Vda. de Curiel
 Cuidado con el ángel (2009) .... Susana Riquelme
 Alma de hierro (2008-2009) .... Madre Perpetua
 Tormenta en el paraíso (2007-2008) .... Micaela Trinidad
 La esposa virgen (2005) .... Clemencia
 Sin pecado concebido (2001) .... Sor Jovita
 Rayito de luz (2000-2001) .... Gertrudis Montes
 Nunca te olvidaré (1999) .... Doña Carmen
 La culpa (1996) .... Graciela
 La paloma (1995) .... Elsa
 Los parientes pobres (1993) .... Eloísa de Olmos
 Cadenas de amargura (1991) .... Natalia Vizcaíno Lara
 Luz y sombra (1989) .... Mercedes "Meche" de Suárez
 Pasión y poder (1988) .... Dolores
 Cicatrices del alma (1986) .... Blanca
 De pura sangre (1985-1986) .... Laura Blanchet
 La pasión de Isabela (1984) .... Natalia "La Peregrina" 
 Toda una vida (1981) .... Moravia Castro 
 El que sabe sabe (1980)
 Caminemos (1980) .... Violeta

Художественные фильмы 
 Soltera, treintona y fantástica (2016)
 Así es la suerte (2011)
 Forever Lupe (2009) 
 Arráncame la vida (2008) 
 Todos hemos pecado (2008) 
 Más que a nada en el mundo (2006)
 Como tú me has deseado (2005)
 La ley de Herodes (1999) 
 En un claroscuro de la luna (1999) 
 Sobrenatural (1996)
 Entre Pancho Villa y una mujer desnuda (1996)
 Bésame en la boca (1995) 
 El callejón de los milagros (1995) 
 Otoñal (1993)
 Memoria del cine mexicano (1993)
 El bulto (1992)
 Una moneda en el aire (1992)
 Después del sismo (1991)
 Recuerdo de domingo (1990)
 Esperanza (1988) 
 Mentiras piadosas (1987) 
 Historias violentas (1985)
 Los motivos de Luz (1985) 
 El escuadrón de la muerte (1985) 
 Eréndira (1983) 
 Los gemelos alborotados (1982)
 Alsino y el cóndor (1982)
 El día que murió Pedro Infante (1982)
 El infierno de todos tan temido (1981)
 Que viva Tepito (1981) 
 Algo sobre Jaime Sabines (1980)
 Llovizna (1978) 
 Cuartelazo (1977) 
 El viaje (1977)
 El esperado amor desesperado (1976) 
 El apando (1976) 
 El cumpleaños del perro (1975) 
 Palacio chino (1972)

Награды и премии

Premios TVyNovelas

Premios Ariel

People en Español

Premios ACE (Nueva York)

Примечания

Ссылки 
 Подробная биография.
 Подробная биография.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Актрисы по алфавиту
Актрисы Мексики
Лауреаты премии ACE
Лауреаты премии People en Español
Актёры и актрисы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)
Лауреаты премии «Ариэль» за лучшую женскую роль